

Селище міського типу:
 Ку́ти — Івано-Франківська область, Косівський район

Села:
 Кути — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Кути — Львівська область, Золочівський район, Бродівська міська громада
 Кути — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада
 Кути — Львівська область, Стрийський район
 Кути — Львівська область, Червоноградський район
 Кути́ — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Кути́ — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Кути — Черкаська область, Маньківський район
 Кути — Чернігівська область, Срібнянський район
Заказники:
 Кути — лісовий заказник, Чернігівська область

Села:
 Кути — Вітебська область, Бешенковицький район
 Кути — Вітебська область, Докшицький район
 Кути — Гродненська область, Сморгонський район
 Кути () — Мінська область, Вілейський район
 Кути () — Мінська область, Крупський район
 Кути () — Мінська область, Логойський район, Швабська сільська рада
 Кути () — Мінська область, Молодечненський район
 Кути — Могильовська область, Могильовський район

Селища:
 Кути — Гомельська область, Вітківський район
 Кути — Гомельська область, Гомельський район

Кути — село, Вармінсько-Мазурське воєводство, Венґожевський повіт
 Кути — село, Підкарпатське воєводство, Ясельський повіт

Кути — присілок, Ленінградська область, Кінгісеппський район

Кути — село, Трнавський край, округ Сениця

Кути () — село, община Андрієвиця

Див. також 
 Кути Другі
 Кути Перші